Sverdlovsk (en ruso: Свердловск) puede referirse a los siguientes topónimos:

 Nombre de la ciudad de Ekaterimburgo (Rusia) entre 1924 y 1991.
 Óblast de Sverdlovsk, un sujeto federal de Rusia.
 Sverdlovsk, una ciudad de Ucrania.